Oulad Said kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Oulad Saïd (ort), Marrakech-Tensift-Al Haouz, 
 Oulad Said (Settat), kommun i provinsen Settat,  

Robotskapade Marockoförgreningar